Kuwana se poate referi la:

 Municipiul Kuwana, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.
 Asteroidul 5629 Kuwana, un corp ceresc.